Selenska ist der Familienname folgender Personen:
 Antoaneta Selenska (* 1963), bulgarische Speerwerferin
 Olena Selenska (* 1978), First Lady der Ukraine (seit dem 20. Mai 2019) und Ehefrau von Wolodymyr Selenksyj

Siehe auch:
 Selenski
 Selenskyj